Лукава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Лукава, Георгий Григорьевич (1925—2014) — советский и российский военный, учёный, политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва.
 Лукава, Иона Онисимович (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.